Egede-Nissen är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Egede-Nissen
 Aud Egede-Nissen
 Gerd Egede-Nissen
 Oscar Egede-Nissen
 Stig Egede-Nissen

Se även 

 Egede
 Nissen

Norska släkter